Language Integrated Query, datamanipulatietaal, onderdeel van het .NET Framework
LinQ, chatprogramma